Не следует путать с одноимённым селом в том же районе Донецкой области.
Андре́евка () — посёлок городского типа в Славянском районе Донецкой области Украины. Административный центр Андреевского поселкового совета.

Географическое положение 
Расположен в 2 км южнее станции Славянск, между рекой Сухой Торец и Карачун-горой.

История 
Впервые Андреевка упомянута в 1784.

Пгт образован в 1938 году из хуторов Андреевки, Выковки, Ефановки, Мазановки, Сухановки и Хомичевки. До 1969 года включала в себя северную часть Ясногорки.

В январе 1989 года численность населения составляла .

По состоянию на 1 января 2013 года численность населения составляла 888 человек.

В ходе вооруженного конфликта на востоке Украины во время боев за Славянск в 2014 году посёлок сильно пострадал.

Местный совет 
Адрес местного совета: Донецкая обл., Славянский р-н, пгт Андреевка, ул. Октябрьская, 143.

Примечания

Ссылки 
 Административно-территориальное устройство Донецкой области 

Населённые пункты Славянского района (Донецкая область)
Посёлки городского типа Донецкой области